Pied bleu (ou, au pluriel, Pieds bleus) peut faire référence à:

 Pied bleu ou Tricholome pied bleu (Lepista nuda), une espèce de champignons basidiomycètes comestibles
 Pieds bleus, traduction de Blavoetins, une des deux factions rivales en Flandre au , voir: Blavoetins et Ingrekins

Voir aussi 
 Fou à pieds bleus, une espèce d'oiseaux marins